Nuevo Paraíso (span. für „Neues Paradies“) bezeichnet:

 Nuevo Paraíso (Orellana), Parroquia Rural im Kanton Francisco de Orellana, Provinz Orellana, Ecuador
 Nuevo Paraíso (Zamora Chinchipe), Ortschaft und Parroquia Rural im Kanton Nangaritza, Provinz Zamora Chinchipe, Ecuador
Siehe auch:
 NeoParadise
 Neuparadies